Mandy es un personaje de ficción en Las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Ella tiene cabello rubio con una diadema negra, usa un vestido rosa con una margarita dibujada, usa zapatos Mary Jane negros con medias y no tiene nariz (de lo cual recurrentemente se harta).
Su voz en inglés es interpretada por Grey DeLisle y su voz en español es interpretada por Rebeca Gómez.

Personalidad 
Mandy es una vieja amiga de Billy. Tiene una personalidad completamente diferente: una niña rubia con un acérbico, nunca sonríe (aunque tiene una tortuosa sonrisa en el fondo), personalidad malvada (ella cree en el abuso y explotación de la estupidez), intelecto y conocimiento de lo sobrenatural e insensible. Ella es ruda prácticamente con todos, incluso con sus padres, y se dice que colecciona servilletas. Originalmente, de lo tranquilizante, ella se volvía completamente sádica y oscura. Su papel con Billy también tenía que cambiar de una buena amiga a gobernar a Billy, constantemente mandándolo y abusando de él. La única cosa que hizo que tuviera miedo fue cuando Billy robó su agalla en un episodio y algunas veces se asusta como cuando Billy perdió su miedo hacía los payasos y empezó a atacar a los payasos que estaban enfrente de él, los cuales eran Puro Hueso y ella. Ella también experimentó un miedo con el Santa Vampiro, el cual le preguntó que quería para Navidad, mientras bailaba y cantaba una canción de Navidad, y mientras ella estaba cantando, ella se veía asustada. Un dato poco conocido es su temor a los patinadores profesionales, a lo que ella solo responde ser "desconfianza". Durante la película de "La gran aventura de Billy y Mandy contra el Coco" se puede observar que su mayor miedo es el convertirse en una persona gorda, amable y feliz.

A pesar de tenerle un odio a Billy por su estupidez incontrolada, ella llega a apreciarlo, ya que en la película "La Gran Aventura de Billy & Mandy Contra el Coco", Billy es tragado por un Kraken que desaparece en el agua, Mandy dice que estará bien pero luego mira el agua y empieza a recordar a Billy, en ese momento se puede ver que está a punto de soltar una lágrima, en si Billy es la única persona que ella quiere y le importa en uno de los episodios se muestra su interés por gobernar el mundo.

Misterio en su sonrisa 
En el episodio donde Mandy participa en un certamen para ser coronada como la Señorita Escorbuto, logra pasar (increíblemente) todas las pruebas; pero en las finales, en el concurso de talentos, debía sonreír para lograr alto puntaje. Al sonreír, la realidad se quiebra causando una alteración en el espacio-tiempo, en la cual se dispersan dimensiones alternas, todo un caos.

Pues bien, Mandy es una niña que guarda una maldad indescriptible en su interior. Al obligarla a sonreír, se desata el caos. Pero en algunos episodios esto no estaba establecido pues ella sonríe en algunas ocasiones, y nada sobrenatural sucede.

- En el  episodio, en los últimos minutos se observa que Puro-Hueso debe dormir con los niños que ganaron una apuesta: Billy y Mandy. El cuerpo de este, se queda con Billy, y el cráneo, con Mandy. Al ver a Puro-Hueso sufrir por las travesuras de Billy, Mandy sonríe.

- En un episodio, en el que la madre de Puro-Hueso aparece como genio dentro de una lámpara; Mandy, llena de ira, pide que las personas desaparezcan. Una vez cumplido su deseo, ella observa que todos desaparecen. Estando completamente sola, sonríe.

- En un episodio, en el que se enamora del chico nuevo de la escuela sonríe al entrar en el "trance del enamoramiento".

Pero en el caso de estos episodios mencionados, fue porque Mandy sonreía por pura maldad, y en el caso del concurso de talentos fue porqué ella estaba siendo "obligada" a sonreír por felicidad y no por maldad. En conclusión si Mandy es obligada a sentir felicidad y alegría se desata el caos y la destrucción, al tener una enorme cantidad de maldad en su interior, se puede decir que su maldad lucha para evitar Mandy sienta felicidad.

Personajes de The Grim Adventures of Billy and Mandy
Villanos ficticios